Des pagliacci (pluriel de pagliaccio) sont les principaux clowns d'une troupe de commedia dell'arte. Ce terme italien peut également désigner :
 Pagliacci, opéra italien en deux actes de Ruggero Leoncavallo créé en 1892 ;
  (Pagliacci), film britanno-italien de Karl Grune sorti en 1936 ;
 Amours de clown (Pagliacci), film italien de Mario Costa sorti en 1948 ;
 Pagliacci, téléfilm italien de Franco Zeffirelli diffusé en 1982.